Schaaknovelle (1942), een boek van Stefan Zweig
 Schachnovelle (1960), een film van Gerd Oswald, gebaseerd op het gelijknamige boek van Stefan Zweig
 Schachnovelle (2021), een film van Philipp Stölzl, gebaseerd op het gelijknamige boek van Stefan Zweig